Privolzsszkij – település Oroszországban, az Asztraháni területen.
 Privolzsszkij – település Oroszországban, a Szaratovi területen.
 Privolzsszkij – település Oroszországban, Mariföldön.